Karel I van Montmorency
 Karel II van Montmorency